Pinky (film), een Amerikaanse film uit 1949
 Pinky (strip), een Italiaanse stripreeks